Le Grenoble Foot s'aligne pour la saison 2007-2008 en Ligue 2, en Coupe de France, ainsi qu'en Coupe de la Ligue. C'est la saison au cours de laquelle, le club change de stade en février, passant du stade Lesdiguières au stade des Alpes.

Effectif 2007-2008

Équipe type de la saison

Transferts

Été 2007

Hiver 2007

Les rencontres de la saison

Matchs amicaux

Ligue 2

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Classement 

</div>
Bastia est pénalisé de deux points pour le match Bastia - Libourne-Saint-Seurin du 22 février 2008, pour le comportement raciste de ses supporters, à la suite de la décision du jeudi 17 avril 2008 de la Commission Supérieure d'Appel.

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Saison 2008-2009 du Grenoble Foot 38

Saison du Grenoble Foot 38
Grenoble
Grenoble Foot 38